Всеросійський перепис населення 2010 року нарахував всього 142 856 536 осіб, з яких національність вказали 137 227 107 осіб (96,06%) .

5 629 429 осіб своєї національності не вказали, але відомості по ним були отримані з адміністративних джерел (3,94%).

66 938 осіб назвали національність, не зазначену у основному списку, з яких в оновленому розширеному переліку «інших національностей» з 66 648 осіб опубліковані дані по 49 139 жителям, а 17 509 осіб віднесені до категорії «особи інших національностей (що не вказані у списку вище)»  .
.

Приріст чисельності в 2002-2010 роках 

У даній таблиці наведено національний склад населення Росії за переписами 2002 і 2010 років і зміна (приріст чи спад) за цей період в чисельному і процентному вираженні.

В 2002 - [[2010 роках, за рідкісним винятком, чисельність населення більшості «європейських» народів, які проживають на території Російської Федерації, зменшується, а «азійських» - збільшується. Так, серед народів Росії з кількістю населення понад 30 000 осіб максимальний приріст спостерігався:
 Киргизи + 225,14%
 Узбеки + 135,82%
 Таджики + 66,73%
  Черкеси + 20,93%
 Кумики + 19,09%

А максимальний спад серед народів Росії з кількістю населення понад 30 000 осіб спостерігався:
 Фіни -40,48%
 Білоруси -35,46%
 Поляки -35,45%
 Карели -34,85%
 Українці -34,49%

Алфавітний список національностей із зазначенням чисельності (осіб)
У дужках вказано субетноси.

А 
 Абазинці - 43341
 Абхази  - 11249
 Аварці - 11789
 Арчинці - 12
 Ахвахці - 7930
 Багулали - 5
 Бежтінці  - 5958
 Ботліхці (буйхаді) - 3508
 Гінухці - 443
 Годоберінці - 427
 Гунзібці (гунзал, нахада, хунзаліс, хунзали) - 918
 Дідойці (цези, цунтінці) - 11683
 Каратінці (анчихці, кирдий, тукітінці) - 4787
 Тіндаля (ідар, лідерка, тинди, тіндінці) - 635
 Хваршіни - 527
 Чамалали (урухці, чама) - 24
 Австралійці -  в категорії  «інші національності»   - 127
 Австрійці (естеррайхер) -  в категорії  «інші національності»   - 302
 Агульї - 34160
 Адигейці - 124835
 Азербайджанці (дашкесанці, карабахці, карапапахи, мінгечаурці, татреби, терекеме, шамхорці) - 603070
 Айни (айну) -  в категорії  «інші національності»   - 109
 Албанці (арнаути, косовці, шкіпетари) -  в категорії  «інші національності»   - 248
 Алеути (ангагінас, сасігнан, унан'ах, унанган) - 482
 Алтайці - 74238
 Теленгіти- 3712
 Тубалари - 1965
 Челканці - 1181
  Американці (афроамериканці, гавайці, нутка) - 1572
 Ангольці (луандійці) -  в категорії  «інші національності»   - 457
 Араби (алжирці,  араби Об'єднаних Арабських Еміратів, араби палестинці, араби сирійці, аравійців, бахарна, бахрейнці, єгиптяни, йорданці, іракці, єменці, катарці, кувейтці, ліванці, лівійці, мавританці, марокканці, оманці, палестинці, саудівці, сирійці, тунісці) - 9583
  Араби середньоазійські (араби) -  в категорії  «інші національності»   -
 Аргентинці -  в категорії  «інші національності»   - 65
 Асирійці (халдеї) - 11084
 Афганці (кабульці, нуристанці, пата, пахтуни, пуштуни, хазарейці) - 5350

Б 
 Багамці -  в категорії  «інші національності»   -
 Балкарці - 112924
  Бангладешці (бенгальці) - 392
 Баски (баскогасконці) -  в категорії  «інші національності»   - 6
 Башкири (башкирські татари, башкири-тептярі, кипчак (з башкирською мовою), мінські башкири, юрмати) - 1584554
 Білоруси - 521443
 Бельгійці (бельгійці нідерландські, валлони, фламандці) -  в категорії  «інші національності»   - 137
 Бенінці (бенінці  йоруба,  фон) -  в категорії  «інші національності»   - 60
 Бербери (амацирги, імошаг, кабіли, туареги) -  в категорії  «інші національності»   - 31
 Бесерм'яни (бесер, бесерман, бешермяни) - 2201
 Бірманці (бамар, м'янма) -  в категорії  «інші національності»   - 588
 Бісау-гвінейці (папель) -  в категорії  «інші національності»   - 10
 Болгари (рупалани, рупція) - 24038
 Болівійці (аймара) -  в категорії  «інші національності»   - 54
 Боснійці (босанці, боснійці-мусульмани, босняки, бошняки, герцеговинці) - 256
  Ботсванці -  в категорії  «інші національності»   - 16
 Бразильці -  в категорії  «інші національності»   - 266
 Британці (англійці, валлійці, шотландці) - 950
 Булгари ( болгари волзькі, булгаро-алани, булгаро-татари, булгаро-тюрки, волго-камські болгари,  ідельські болгари, самарські болгари, семберські болгари) -  в категорії  «інші національності»   - 1732
 Буркінабці (буркінійці, мосі) -  в категорії  «інші національності»   - 9
 Бурундійці -  в категорії  «інші національності»   - 63
 Буряти (агінці, аларці, алур, баргузінці, баряат, баяд, буряад, куримкани, сартули, тангути, хамнігани, хонгодори, хорінці, цонголи) - 461389

В 
 Венесуельці -  в категорії  «інші національності»   - 44
 Вепси (людінікат, лююділайне, чудь, чухарі) - 5936
 В'єтнамці (в'є ньго, кінь, мео, тай, тхо) - 13954
 Вірмени (амшенські вірмени, вірмени-тати, вірменські цигани, донські вірмени, кримські вірмени, гірські вірмени, черкеські вірмени) - 1182388
 Черкеські вірмени - 6
 Водь (вадьякко, вадьялайн, вожанами) - 64

Г 
 Габонці -  в категорії  «інші національності»   - 13
 Гагаузи - 13690
 Гаїтяни -  в категорії  «інші національності»   - 15
 Гамбійці (касакійці) -  в категорії  «інші національності»   - 3
 Ганці ( еве) -  в категорії  «інші національності»   - 190
 Гватемальці (кіче, ладінос) -  в категорії  «інші національності»   - 11
 Гвінейці ( малинці, манді, мандінго) -  в категорії  «інші національності»   - 320
 Голландці (нідерландці, фризи) -  в категорії  «інші національності»   - 417
 Гондурасці -  в категорії  «інші національності»   - 5
 Гірські євреї - 762
 Греки (греки-уруми, греки-еліни) - 85640
 Уруми - 1
 Грузинські євреї (ебраелі) - 78
 Грузини (гурійці, імеретинці, картвели, кахетинці, кутаїсці, рачинці, хевсури, аджарці, інгілойці, лази, мегрели, сван) - 157803
 Аджарці - 211
 Інгілойці (інгілой) - 98
 Лази (чани) - 160
 Мегрели - 600
 Свани - 45

Д 
  Дагестанці -  в категорії  «інші національності»   - 21462
 Даргинці - 589386
 Кайтагці - 7
 Кубачінці - 120
 Данці -  в категорії  «інші національності»   - 66
 Даури (дахорці) -  в категорії  «інші національності»   - 14
 Джекці (джеки) -  в категорії  «інші національності»   - 1
 Джібутінци -  в категорії  «інші національності»   - 1
 Долгани - 7885
  Домініканці -  в категорії  «інші національності»   - 16
 Дунгани - 1651

Е 
 Евенки - 38396
 Евени - 21830
 Еквадорці -  в категорії  «інші національності»   - 164
 Екваторіанці -  в категорії  «інші національності»   - 3
 Енці - 227
 Еритрейці -  в категорії  «інші національності»   - 8
 Ескімоси - 1 738
 Естонці - 17875
 Сету (православні естонці) - 214
 Ефіопи (абісинці, амхара, оромо, тигра, хараре, хаса) - < small> в категорії  «інші національності»  </small> - 285

Є 
 Євреї (ашкенази) - 156801
 Єзиди (курди-єзиди) - 40586

З 
 Заїрці ( бемба, кіншасці) -  в категорії  «інші національності»   -
 Замбійці -  в категорії  «інші національності»   - 319
 Зімбабвійці -  в категорії  «інші національності»   - 40

І 
 Іжорці - 266
 Ізраїльтяни (Сабри) -  в категорії  «інші національності»   - 76
 Інгуші - 444833
 Індійці (асамці, біхарці, індійці хінді, кашмірці, сикхи, тамілнадці, таміли) - 4058
 Індонезійці (балійці, ніасці, сіхуле) -  в категорії  «інші національності»   - 88
 Ірландці -  в категорії  «інші національності»   - 123
 Ісландці -  в категорії  «інші національності»   - 10
 Іспанці (галісійці, кастильці, каталонці) - 1 162
 Італійці (сицилійці) - 1370
 Ітельмени - 3193

К 
 Кабардинці - 516826
 Кабоверденці -  в категорії  «інші національності»   - 13
 Казахи - 647732
 Калмики (великі дербети, бузави, ойрати) - 183372
 Камасинці -  в категорії  «інші національності»   - 2
 Камбоджійці (кампучійці, кхмери) -  в категорії  «інші національності»   - 88
 Камерунці (бакоса, баміліке, бафута,  фанг, шупамен) -  в категорії  «інші національності»   - 266
 Камчадали - 1927
 Канадці -  в категорії  «інші національності»   - 131
 Караїми - 205
 Каракалпаки - 1 466
 Карачаївці - 218403
 Карели - 60815
 Кенійці (кікуйю, масаї) -  в категорії  «інші національності»   - 374
 Кереку (анкалгакку) - 4
 Кети (асани, богденци, денг, дянь, єнісейці, земшаки, інбаки, кето, остяки) - 1219
  Юги - 1
 Кіпріоти (греко-кіпріоти, турко-кіпріоти) -  в категорії  «інші національності»   - 61
 Киргизи (катаганці, чуйці) - 103422
 Кістинці -  в категорії  «інші національності»   - 707
 Китайці ( мяо, тайванці, тибетці, ханьжень, ханьці, чжунго жень) - 28943
 Колумбійці ( чибча) -  в категорії  «інші національності»   - 136
 Комі-зиряни - 228235
 Іжемці - 6420
 Комі-перм'яки - 94456
  коморці -  в категорії  «інші національності»   - 1
  Конголезці (банту) -  в категорії  «інші національності»   - 410
 Корейці - 153156
 Коряки -
 Костариканці -  в категорії  «інші національності»   - 16
 Котдівуарці (джулія, діула, іворіан) -  в категорії  «інші національності»   - 79
 Кримські татари- 2449
 Кримчаки - 90
 Кубинці - 676
 Кумандинці - 2892
 Кумики - 503060
 Курди (батумські курди) - 23232
  Курманджі (батумські курди) - 42

Л 
 Лакці - 178630
 Ланкійці (сингальці) - 326
 Лаосці (лао) -  в категорії  «інші національності»   - 96
 Латиноамериканці (іспаноамеріканці) -  в категорії  «інші національності»   -
 Латвійці (латгали) - 18979
 Латгали - 1089
 Лезгини - 473722
  Лесотці -  в категорії  «інші національності»   - 1
 Ліберійці ( баква,  ваї) -  в категорії  «інші національності»   - 1
 Литовці (аукштайти, жемайти) - 31377
 Ліхтенштейнці (алеманці) -  в категорії  «інші національності»   - 1
 Люксембурзці -  в категорії  «інші національності»   - 3

М 
 Маврикійці -  в категорії  «інші національності»   - 44
 Македонці - 325
 Малавійці -  в категорії  «інші національності»   - 18
 Малагасійці -  в категорії  «інші національності»   - 37
 Малайці -  в категорії  «інші національності»   - 1194
 Малійці ( бамбара, тімбуктійці) -  в категорії  «інші національності»   - 72
 Мальдівці -  в категорії  «інші національності»   - 33
 Мансі (вогули, меньдси) - 12269
 Маньчжури -  в категорії  «інші національності»   - 15
 Марійці (черемиси, гірські марійці, лучно-східні марійці, ветлузькі марійці, східні марійці, лісові марійці, уральські марійці) - 547605
 Гірські марійці - 23559
 Лугово-східні марійці - 218
 Мексиканці -  в категорії  «інші національності»   - 101
 Меланезійці -  в категорії  «інші національності»   -
 Метиси (напівкровки, помісь, складна національність) -  в категорії  «інші національності»   -
 Мозамбікці -  в категорії  «інші національності»   - 56
 Молдавани - 156400
 Монголи - 2986
 Монегаски -  в категорії  «інші національності»   - 3
 Мордва - 744237
 Мокшани (мокша) - 4767
  Мордва-ерзя - 57008
 Мулати -  в категорії  «інші національності»   -

Н 
 Нагайбаки - 8148
 Намібійці ( нама, дамара,  овамбо) -  в категорії  «інші національності»   - 77
 Нанайці - 12003
 Нганасани (авамски, ня, тавгійці) - 862
 Негидальці - 513
 Німці - 394138
 Меноніти - 4
 Ненці - 44640
 Непальці (непальці індуїсти) -  в категорії  «інші національності»   - 211
 Нивхи - 4652
 Нігерійці ( йоруба, лагосці,  фульбе) -  в категорії  «інші національності»   - 651
 Нігерці -  в категорії  «інші національності»   - 13
 Нікарагуанці -  в категорії  «інші національності»   - 34
 Новогвінейці (папуаси, папуаси хулі, хулі) -  в категорії  «інші національності»   - 45
 Новозеландці ( маорі) -  в категорії  «інші національності»   - 25
 Ногайці - 103660
 Карагаш (астраханські ногайці) - 16
 Норвежці -  в категорії  «інші національності»   - 98

О 
 Орочі - 596
 Осетини (алани, осетини-дігорці, осетини-іронці, кударці) - 528515
 Осетини-дігорці - 223
  Осетини-іронці - 48

П 
 Пакистанці (белуджі, мухаджири, пенджабці,  синдхи, урду) - 507
 Памірці - 363
 Панамці -  в категорії  «інші національності»   - 15
 Парагвайці -  в категорії  «інші національності»   - 4
 Перси (іранці) - 3696
 Перуанці -  в категорії  «інші національності»   - 180
 Південноафриканці (зулуси) -  в категорії  «інші національності»   - 60
 Полінезійці -  в категорії  «інші національності»   - 7
 Поляки - 47125
 Португальці -  в категорії  «інші національності»   - 100
 Пуерториканці -  в категорії  «інші національності»   - 16

Р 
 Руандійці (хуту) -  в категорії  «інші національності»   - 48
 Румуни  - 3201
 Русини - 225
 Росіяни - 111016896
 Козаки (російські козаки) - 67573
 Поморяни російські помори) - 3113
 Рутульці - 35240

С 
 Саами - 1771
 Сальвадорці -  в категорії  «інші національності»   - 3
 Сантомійці -  в категорії  «інші національності»   - 1
 Селькупи - 3649
 Сенегальці ( волоф) -  в категорії  «інші національності»   - 47
 Серби  - 3510
 Сібо -  в категорії  «інші національності»   - 1
 Словаки - 324
 Словенці - 1008
 Сойоти - 3608
 Сомалійці (саб, сомалі) -  в категорії  «інші національності»   - 38
 Середньоазійські євреї (бухарські євреї) - 32
 Суданці (нубійці, хартумці) -  в категорії  «інші національності»   - 117
 Суринамці -  в категорії  «інші національності»   -
 Сьєралеонці -  в категорії  «інші національності»   - 5

Т 
 Табасарани - 146360
 Таджики - 200303
  Тази - 274
  Таїландці-  в категорії  «інші національності»   - 159
 Талиші - 2529
 Танзанійці (занзібарці, суахілі) -  в категорії  «інші національності»   - 104
 Татари - 5310649
 Астраханські татари - 7
 Кряшени  - 34822
 Мішарі - 786
 Сибірські татари - 6779
 Тати - 1585
 Телеути - 2643
 Тоголезці -  в категорії  «інші національності»   - 7
 Тонганці -  в категорії  «інші національності»   - 1
 Тофалари (карагасов, Тофан) - 762
 Тувинці - 263934
 Турки - 105058
 Турки-месхетинці - 4825
 Туркмени  - 36885
 Тюрки -  в категорії  «інші національності»   - 124

У 
 Угандійці -  в категорії  «інші національності»   - 25
 Угорці (мадяри) - 2781
 Удіни  - 4267
 Удмурти - 552299
 Удегейці - 1496
 Узбеки - 289862
 Уйгури - 3696
  Ульці - 295
 Ульчі - 2765
 Українці - 1927988
 Уругвайці -  в категорії  «інші національності»   - 19

Ф 
 Фіджійці -  в категорії  «інші національності»   -
 Філіппінці -  в категорії  «інші національності»   - 111
 Фіни (суомі,  інгерманландці) - 20267
 Інгерманландці - 441
 Французи (бретонці, корсиканці) - 1475

Х 
 Хакаси - 72959
 Ханти - 30943
 Хемшили - 2047
 Хорвати - 304

Ц 
 Цахури - 12769
 Цигани - 204958
 Цигани середньоазійські - 49

Ч 
 Чадці ( хауса) -  в категорії  «інші національності»   - 73
 Черкеси - 73184
 Чорногорці - 181
 Чехи - 1898
 Чеченці - 1431360
 Чилійці -  в категорії  «інші національності»   - 68
 Чуванці - 1002
 Чуваші - 1435872
 Чукчі - 15908
 Чулимці - 355

Ш 
 Шапсуги - 3882
 Шведи -  в категорії  «інші національності»   - 264
 Швейцарці (германошвейцарці, італошвейцарці, франкошвейцарці) -  в категорії  «інші національності»   - 93
 Шорці - 12888

Ю 
 Югослави -  в категорії  «інші національності»   - 257
 Юкагіри - 1603

Я 
 Якути (саха) - 478085
 Ямайці -  в категорії  «інші національності»   - 9
 Японці - 888

Інші 
 Інші національності - 66938 осіб (в основному списку); 17509 осіб (в розширеному списку).

Див. також 
 Народи Росії
 Національний склад населення Росії в 2002 році
 Розселення народів Росії по суб'єктах РФ
  Етно-мовний склад населення Росії

Примітки

Посилання 
 Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги
 Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги по национальному составу населения с расширенными перечнями по национальностям, в том числе с раскрытием категории «другие национальности», по регионам и стране в целом.
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Пермскому краю: Население Пермского края по национальности и владению русским языком по данным Всероссийской переписи населения 2010 года с более широким общероссийским перечнем национальностей.

Населення Росії
Списки:Росія